In der Liste der Bodendenkmale in Bad Liebenwerda sind alle Bodendenkmale der brandenburgischen Stadt Bad Liebenwerda und ihrer Ortsteile aufgelistet. Grundlage ist die Veröffentlichung der Landesdenkmalliste mit dem Stand vom 31. Dezember 2020.  Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Bad Liebenwerda aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
Bad Liebenwerda
!Bad Liebenwerda